Крулихино — деревня в Опочецком районе Псковской области России. 

Входит в состав Болгатовской волости.

География 
Расположена, в 29 км к северо-востоку от города Опочка и в 3 км к северо-востоку от деревни Болгатово.

Население 

Численность населения по состоянию на начало 2001 года составляла 98 человек.

Примечания 

Населённые пункты Опочецкого района